een uitgegeven waarschuwing voor verhoogde kans op gevaar binnen een bepaalde context, zoals:
 Weeralarm
 Natuurbrandindex
 Reisadvies
 een Nederlandse politieke beweging, opgericht in 2018, zie Code Oranje